Dom Bosco — santo da Igreja Católica

Geografia
Dom Bosco (Minas Gerais) — município
Don Bosco (quartiere) — bairro de Roma
Castelnuovo Don Bosco — comuna italiana
Don Bosco (Buenos Aires) — cidade argentina

Agremiações
Clube Esportivo Dom Bosco — clube de Cuiabá
Dom Bosco (escola de samba) — escola de samba de São Paulo
Don Bosco FC — clube do Haiti
Don Bosco SC — clube do Sri Lanka

Cinema e TV
 Don Bosco (filme de 2004) — produção italiana
 Don Bosco (filme de 1988) — com Ben Gazzara e Patsy Kensit
 Don Bosco (telenovela) — produção mexicana de 1961

Outros usos
Universidade Católica Dom Bosco
Estação Dom Bosco — estação da linha 11 da CPTM
Ermida Dom Bosco — monumento em Brasília
FM Dom Bosco — estação de rádio-difusão de Fortaleza
Teatro Dom Bosco — teatros em Campo Grande

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes